Chertok ist der Name folgender Personen: 

 Boris Jewsejewitsch Tschertok (1912–2011), sowjetischer Raketenkonstrukteur und Weltraumpionier (englische Transkription Chertok)
 Jack Chertok (1906–1995), US-amerikanischer Filmproduzent
 Pearl Chertok (1918–1981), US-amerikanische Harfenistin

Des Weiteren steht Chertok für:
 (6358) Chertok, Asteroid des Hauptgürtels, benannt nach Boris J. Tschertok
 Tschertok (Weißrussland), Ort im Rajon Hrodna in Weißrussland